Francisco (de la) Maza puede referirse a:

 Francisco de la Maza, escultor español del siglo XVI.
 Francisco de la Maza y de la Cuadra (1913-1972), historiador, investigador y académico mexicano.
 Francisco de la Maza Chadwick (1957-), político chileno, alcalde de Las Condes, Chile.